Дардан:
 Дардан — в древнегреческой мифологии сын Зевса и плеяды Электры, брат Иасиона, родоначальник племени дарданов.
 Дардан Афинский — древнегреческий философ-стоик.
 Дардан — античный город на северо-западе Анатолии.
 (18268) Дардан — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.
 «Дардан» — музыкальная трагедия Жана-Филиппа Рамо.